Новолесна́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

В России 
 Новолесная улица — улица в Кирове.
 Новолесная улица — улица в Москве.
 Новолесная улица — улица в Ростове-на-Дону.

На Украине 
 Новолесная улица — улица в Донецке.